12-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 20 листопада по 12 грудня 1940 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 18 шахістів.

Набравши 13 очок з 17 можливих (+10-1=6) втретє поспіль чемпіоном України став Ісаак Болеславський з Дніпропетровська.

Друге місце з результатом 11½ очок посів 16-річний Давид Бронштейн, який за підсумками турніру отримав звання майстра спорту. Набравши по 10½ очок, третє-четверте місця розділили дворазовий чемпіон України Володимир Кирилов та Іосиф Рудаковський.

Не зовсім вдало дебютував у чемпіонатах України майбутній п'ятиразовий чемпіон України 19-річний Анатолій Банник, який з результатом 5½ очок з 17 можливих (+3-9=5) посів останнє 18 місце.

На турнірі було зіграно 153 партії, з яких 87 закінчилися перемогою однієї з сторін (56,8%), а 66 партій завершилися внічию.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату

1940 у шахах
1940 в Україні
Чемпіонати УРСР із шахів